Директива Европейского союза 2014/32/EU об измерительных приборах () направлена на обеспечение надёжности и единства измерений в ЕС, а также снижение торговых барьеров внутри ЕС.

Так как измерительные приборы могут быть использованы для решения задач, имеющих большое общественное значение, таких как: здравоохранение, обеспечение общественного порядка и безопасности, охраны окружающей среды, защиты прав потребителей, взимание налогов и сборов, торговли, их оборот на рынке подлежит особому контролю.
Все участники реализации измерительных приборов на рынке ЕС от производителя и импортёра до продавца конечной продукции обязаны принять меры обеспечивающие реализацию на рынке ЕС только таких измерительных приборов, которые полностью соответствуют требованиям директивы 2014/32/EU. На такую продукцию должна быть нанесена маркировка CE и специальная метрологическая маркировка.

История принятия директивы 
Первая директива 71/316/EEC, направленная на обеспечение единства измерений в ЕС была принята Европейским советом 26 июля 1971 года. Позже она была заменена директивой 2004/22/EC бо измерительных приборах, принятой в 30 апреля 2004 года. Её применение в ЕС началось 30 октября 2006 года и для её внедрения был запланирован 10-летний переходный период. Однако уже в 2014 году Европарламентом и Европейским советом была принята новая директива об измерительных приборах 2014/32/EU, которая вступает в силу 20 апреля 2016 года.

Область применения 
Директива 2014/32/EU распространяется на измерительные приборы, перечисленные во второй статье первой главы директивы:
 MI-001 счётчики воды
 MI-002 счётчики газа
 MI-003 счётчики электроэнергии
 MI-004 счётчики тепла
 MI-005 счётчики жидкости (кроме воды)
 MI-006 автоматические весы
 MI-007 таксометры
 MI-008 эталонные меры
 MI-009 приборы для измерения длины и их комбинации
 MI-010 анализаторы выхлопных газов

См. также 
 ATEX
 CE (знак)
 Директива 2006/42/EC
 Директива 2014/35/EU
 Директива 2014/30/EU

Ссылки 
 Directive 2014/32/EU  — полный текст Директивы 2014/32/EU на английском языке

Измерительная техника
Стандарты
Директивы Европейского союза